Аломерович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аломерович, Златан (род. 1991) — немецкий футболист сербского происхождения, вратарь.
 Аломерович, Фикрет (род. 1970) — югославский и македонский футболист, защитник.